Nuwa kan syfta på:

 Nüwa – en gudinna i kinesisk mytologi
 150 Nuwa – en asteroid